

Sigle 
 Caminho de Ferro de Benguela  – ente ferroviario angolano che gestisce la ferrovia del Benguela
 Canadian Forces base  – base militare delle forze armate canadesi
 Cipher Feedback  – modalità di funzionamento dei cifrari a blocchi

Codici 
 Cfb – codice climatico (vedi la classificazione dei climi di Köppen)